EBL est un code qui peut signifier :
 .

EBL est un sigle qui peut signifier :
 EBL, une marque de pile ;
 Electronic brakeforce distribution (en français : Répartiteur électronique de freinage) ;
 European Bridge League, une fédération internationale de Bridge ;
 Explanation-based learning (en français : Apprentissage basé sur l'explication) ;
 Extragalactic background light (en français : Lumière d'arrière-plan extragalactique).
Code